Сергей Петрович Разумович (12 января 1968, Борисов, Минская область) — советский и белорусский футболист, защитник, белорусский футбольный тренер. Мастер спорта РБ.

Биография 
Воспитанник футбольной секции города Жодино, первый тренер — Пётр Иванович Михеев. Во взрослом футболе дебютировал в 1986 году во второй лиге СССР в клубе «Витязь» (Витебск). Затем до распада СССР играл в чемпионате Белорусской ССР среди КФК.

Весной 1992 года выступал в первом независимом чемпионате Белоруссии за клуб «Шахтёр» (Солигорск). Летом того же года перешёл в «Фандок» (позднее — ФК «Бобруйск»), где провёл три с половиной года, сыграв почти 100 матчей. Финалист Кубка Белоруссии 1993/94, участник матчей Кубка обладателей кубков. После расформирования «Бобруйска» провёл один сезон в могилёвском «Днепре».

В 1997 году перешёл в «Белшину», где провёл три сезона. Серебряный (1997) и бронзовый (1998) призёр чемпионата страны, двукратный обладатель Кубка Белоруссии (1997, 1999).

С 2000 года играл в низших лигах за клубы «Свислочь-Кровля» (Осиповичи) и «Днепр-ДЮСШ-1» (Рогачёв). В 2003 году вернулся в игравшую в высшей лиге «Белшину», но провёл только 7 матчей, после чего завершил карьеру.

Всего в высшей лиге Белоруссии сыграл 206 матчей, забил 4 гола.

После окончания игровой карьеры много лет работал в тренерском штабе «Белшины» с детско-юношескими командами и дублем, входил в тренерский штаб основной команды. По состоянию на 2020 год — главный тренер дублирующего состава команды. Также входил в тренерский штаб юниорской сборной Белоруссии.

Окончил Белорусский государственный университет физической культуры.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте teams.by
 Профиль на сайте ФК «Белшина»

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Витебск»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Бобруйск»
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Осиповичи»
Игроки ФК «Днепр-ДЮСШ-1»